Берлемон:

 Берлемон — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, кантон Берлемон.
 Берлемон — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.
 Берлемон — здание, где заседает Европейская комиссия.
 Берлемон, Гиллис ван (около 1545—1579) — государственный деятель и военачальник Испанских Нидерландов, член государственного совета Нидерландов. Штатгальтер испанской короны нескольких районов Семнадцати провинций.
 Берлемон, Шарль де (1510—1578) — фламандский граф, министр Филиппа II Испанского и советник Маргариты Пармской.

Примечания